|}
Die Bahnstrecke Como–Lecco ist eine Bahnstrecke in der Lombardei. Sie wurde nach dem Baccarini-Gesetz gebaut und am 20. November 1888 eröffnet.

Ziel dieser Strecke war die Verbindung der Industriegebiete rund um Lecco mit der durch Como laufenden Gotthardbahn.

Einzelnachweise

Weblinks 

Bahnstrecke in der Lombardei